Любомир Пипков — болгарський композитор, диригент.
 Панайот Пипков — болгарський композитор, автор пісень, хоровий диригент, актер, драматург.
Болгарські прізвища